Херберт Харальдович Васильев (; 23 мая, 1976, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийский хоккеист, центральный и крайний правый нападающий. Завершил карьеру игрока по окончании сезона 2016/2017. Известен по выступлению за «Крефельд Пингвин» из Немецкой хоккейной лиги, за который отыграл в общей сложности 12 сезонов. Имеет немецкое гражданство. Сын хоккеиста и хоккейного тренера Харальда Васильева.

Биография 
В начале 1990-х годов вместе с отцом Харальдом переехал в Германию, где Херберт Васильев и начал свои первые шаги в хоккее. В 18-летнем возрасте начал свою карьеру в клубе «Крефельд Пингвин», выступающей в Немецкой хоккейной лиге. Сезон 1995/96 Васильев провёл в хоккейной лиге Онтарио, играя за клуб «Гелф Шторм».

В следующем сезоне 1996/97 Херберт Васильев подписал контракт с клубом НХЛ — «Флорида Пантерз». Однако играл сначала за фарм-клубы «Каролина Монархс», «Порт Хурон Бордер Кэтс» и «Бест Нью-Хевен». За «Флориду» в НХЛ сыграл 5 матчей в сезоне 1998/99. С 1999-ый по 2001 года выступал за «Атланту Трэшерз», но большинство игр провёл в фарм-клубе за клуб «Орландо Солар Бэрс».

После того, как контракт с «Трэшерз» закончился, Херберт Васильев подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс», но и в НХЛ провел только часть сезона 2001/02, остальную часть этого сезона и сезон 2002/03 провел в фарме, играя за клуб «Манитоба Мус».

Сезон 2003/04 играл в Российской суперлиге за хабаровский «Амур». В 2004 году подписал контракт с немецким клубом «Нюрнберг Айс Тайгерс». В 2005 году вернулся в клуб «Крефельд Пингвин», где и начинал свою карьеру. Является бессменным лидером клуба. С 2007 года постоянный капитан команды.

Достижения 
 Обладатель кубка Тёрнера в составе клуба «Орландо Солар Бэрс» (2000/01)
 Лучший снайпер Немецкой хоккейной лиги (30 шайб в сезоне 2006/07)
 Игрок года в Немецкой хоккейной лиге (2007)
 Участник матчей всех звёзд Немецкой хоккейной лиги (2006/07, 2007/08, 2008/09)
 Лучший показатель полезности в Немецкой лиге (+25 в сезоне 2012/13)

Статистика

Регулярный сезон и плей-офф 
По состоянию на 26 февраля 2017 года

Международная

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Латвии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные правые нападающие
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Крефельд Пингвин»
Игроки «Гелф Шторм»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Вустер Шаркс»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Орландо Солар Бэрс» (IHL)
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Манитоба Мус»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Нюрнберг Айс Тайгерс»
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года